

Ярославиці — село в гміні Журавіна Вроцлавського повіту Нижньосілезького воєводства
 Ярославиці — село в гміні Волянув Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Ярославиці — село в гміні Тучемпи Буського повіту Свентокшиського воєводства